Валява — название населённых пунктов на Украине:

 Валява — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Валява — село в Кицманском районе Черновицкой области.